Santa Helena ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Santa Helena (Maranhão)
 Santa Helena (Paraíba)
 Santa Helena (Paraná)
 Santa Helena (Santa Catarina)
 Santa Helena de Goiás (Goiás)
 Santa Helena de Minas (Minas Gerais)
Siehe auch:
 Santa-Helena-Klasse